Bosznia-Hercegovina
Klenovac falu Bosanski Petrovac községben, az Una-Szanai kantonban
Klenovac falu Petrovac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Klenovac falu Perušić községben, Lika-Zengg megyében

Szerbia
Klenovac, falu Zaječar községben, a Zaječari körzetben